Strejc může znamenat:

příjmení osob
 Daniel Strejc-Vetter (1592– po 1669) – vydavatel evangelických knih v Lešně, autor cestopisu Islandia 
 Jiří Strejc (básník) (1536–1599) – konsenior Jednoty bratrské, člen překladatelské skupiny Bible kralické, překladatel žalmů
 Jiří Strejc (1932–2010) – hudební skladatel, varhaník a dirigent

jiný význam
 Strýc (rozcestník)